Daniel Carvalho (instrumentista): baixista, tecladista, técnico de gravação e produtor musical brasileiro;
Daniel de Carvalho (futebolista): futebolista brasileiro que atua como volante;
Daniel da Silva Carvalho: ex-futebolista brasileiro que atuava como meio-campista;
Daniel Diniz de Carvalho: veterinário canado-brasileiro que atua como professor-pesquisador na Universidade de Toronto;
Daniel Proença de Carvalho: advogado português;
Daniel José de Carvalho: um dos casos investigados pela Comissão da Verdade, que apura mortes e desaparecimentos na ditadura militar brasileira;
Daniel Serapião de Carvalho: advogado, banqueiro e político brasileiro.

Veja também 
Daniela Carvalho

Desambiguação